Opslaget Atticus har flere betydninger:
 Titus Pomponius Atticus – romersk forretningsmand af ridderstand
 Herodes Atticus – græsk retor og filosof
 Aulus Manlius Torquatus Atticus – romersk consul i 244 og 241 f.Kr.
 Atticus Ross – nulevende engelsk musiker og producer